Nortec steht für:
 Nortec (Fachmesse), eine Fachmesse für Produktionstechnik und Maschinenbau in Hamburg
 Nortec (Musikstil), einen Musikstil aus Mexiko

NORTEC steht für:
 Northern Technical College, eine Fachschule in Sambia

Abkürzung